Довго́дько — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Довгодько, Иван Викторович (род. 1989) — украинский гребец, чемпион Европы и мира.
 Довгодько, Наталия Викторовна (род. 1991) — украинская гребчиха, олимпийская чемпионка.